

Patronyme

  (1998-), footballeur autrichien ;
 Dalila Jakupović (1991-), joueuse de tennis slovène née yougoslave ;
 Eldin Jakupović (1984-), footballeur international suisse né yougoslave.

Patronyme slave